Di seguito una lista di asteroidi dal numero 173001 al 174000 con data di scoperta e scopritore.

173001-173100 

|-
| 173001 - ||  || 20 giugno 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 173002 Dorfi || 2006 OS || 17 luglio 2006 || Ries, W.
|-
| 173003 - ||  || 18 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 173004 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 173005 - ||  || 30 luglio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 173006 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173007 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173008 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173009 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173010 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173011 - ||  || 14 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 173012 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173013 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173014 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173015 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173016 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173017 - ||  || 13 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 173018 - ||  || 13 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 173019 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173020 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173021 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173022 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173023 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 173024 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173025 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173026 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173027 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173028 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173029 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173030 - ||  || 21 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173031 - ||  || 16 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 173032 Mingus ||  || 25 agosto 2006 || Lacruz, J.
|-
| 173033 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 173034 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 173035 - ||  || 22 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173036 - ||  || 23 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173037 - ||  || 25 agosto 2006 || Lowe, A.
|-
| 173038 - ||  || 21 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173039 - ||  || 24 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173040 - ||  || 16 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173041 - ||  || 16 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173042 - ||  || 16 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173043 - ||  || 28 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 173044 - ||  || 28 agosto 2006 || CSS
|-
| 173045 - ||  || 27 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 173046 - ||  || 27 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 173047 - ||  || 29 agosto 2006 || CSS
|-
| 173048 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173049 - ||  || 18 agosto 2006 || NEAT
|-
| 173050 - ||  || 31 agosto 2006 || Ory, M.
|-
| 173051 - ||  || 30 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 173052 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 173053 - ||  || 13 settembre 2006 || NEAT
|-
| 173054 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 173055 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 173056 - ||  || 16 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 173057 - ||  || 17 settembre 2006 || CSS
|-
| 173058 - ||  || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 173059 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 173060 - ||  || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 173061 - ||  || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 173062 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 173063 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 173064 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 173065 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 173066 - ||  || 17 settembre 2006 || CSS
|-
| 173067 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 173068 - ||  || 25 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 173069 - ||  || 24 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 173070 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 173071 - ||  || 29 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 173072 - ||  || 30 settembre 2006 || Becker, A. C.
|-
| 173073 - ||  || 12 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 173074 - ||  || 14 ottobre 2006 || Bickel, W.
|-
| 173075 - || 2006 UC || 16 ottobre 2006 || Young, J. W.
|-
| 173076 - ||  || 17 ottobre 2006 || CSS
|-
| 173077 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 173078 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 173079 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 173080 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 173081 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 173082 - ||  || 27 ottobre 2006 || CSS
|-
| 173083 - ||  || 18 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 173084 - ||  || 5 agosto 2007 || Crni Vrh
|-
| 173085 - ||  || 8 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 173086 Nireus ||  || 8 settembre 2007 || Ory, M.
|-
| 173087 - ||  || 2 settembre 2007 || CSS
|-
| 173088 - ||  || 8 settembre 2007 || LONEOS
|-
| 173089 - ||  || 8 settembre 2007 || LONEOS
|-
| 173090 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 173091 - ||  || 13 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 173092 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 173093 - ||  || 7 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 173094 Wielicki ||  || 14 ottobre 2007 || a Casulli, V. S.
|-
| 173095 - ||  || 13 ottobre 2007 || Lowe, A.
|-
| 173096 - ||  || 5 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 173097 - ||  || 8 ottobre 2007 || LONEOS
|-
| 173098 - ||  || 6 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 173099 - ||  || 8 ottobre 2007 || LINEAR
|-
| 173100 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|}

173101-173200 

|-
| 173101 - ||  || 13 ottobre 2007 || CSS
|-
| 173102 - ||  || 13 ottobre 2007 || CSS
|-
| 173103 - ||  || 19 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 173104 - ||  || 31 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 173105 - ||  || 4 novembre 2007 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 173106 - ||  || 3 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 173107 - ||  || 3 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 173108 Ingola || 6240 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 173109 - || 7635 P-L || 17 ottobre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 173110 - || 2323 T-1 || 25 marzo 1971 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 173111 - || 2059 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 173112 - || 4327 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 173113 - || 5038 T-2 || 25 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 173114 - || 1195 T-3 || 17 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 173115 - || 3145 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 173116 - || 4162 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 173117 Promachus ||  || 24 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 173118 - ||  || 2 marzo 1981 || Bus, S. J.
|-
| 173119 - ||  || 2 marzo 1981 || Bus, S. J.
|-
| 173120 - ||  || 10 ottobre 1990 || Börngen, F., Schmadel, L. D.
|-
| 173121 - ||  || 5 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 173122 - ||  || 30 gennaio 1992 || Spacewatch
|-
| 173123 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 173124 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 173125 - ||  || 15 agosto 1993 || Spacewatch
|-
| 173126 - ||  || 8 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 173127 - ||  || 7 febbraio 1994 || Elst, E. W.
|-
| 173128 - ||  || 19 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 173129 - ||  || 1 maggio 1994 || Spacewatch
|-
| 173130 - ||  || 4 maggio 1994 || Spacewatch
|-
| 173131 - ||  || 10 agosto 1994 || Elst, E. W.
|-
| 173132 - ||  || 2 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 173133 - ||  || 4 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 173134 - ||  || 27 dicembre 1994 || Pollas, C.
|-
| 173135 - ||  || 25 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 173136 - ||  || 24 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 173137 - ||  || 26 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 173138 - ||  || 22 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 173139 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 173140 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 173141 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 173142 - ||  || 21 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 173143 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 173144 - ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 173145 - ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 173146 - || 1995 UM || 17 ottobre 1995 || Sicoli, P., Ghezzi, P.
|-
| 173147 - ||  || 22 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 173148 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 173149 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 173150 - ||  || 16 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 173151 - ||  || 18 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 173152 - ||  || 14 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 173153 - ||  || 13 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 173154 - || 1996 ME || 16 giugno 1996 || Spacewatch
|-
| 173155 - || 1996 RP || 8 settembre 1996 || Comba, P. G.
|-
| 173156 - ||  || 7 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 173157 - ||  || 8 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 173158 - ||  || 6 ottobre 1996 || Comba, P. G.
|-
| 173159 - ||  || 8 ottobre 1996 || Elst, E. W.
|-
| 173160 - ||  || 17 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 173161 - ||  || 9 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 173162 - ||  || 1 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 173163 - ||  || 6 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 173164 - ||  || 7 dicembre 1996 || Kobayashi, T.
|-
| 173165 - ||  || 15 gennaio 1997 || Klet
|-
| 173166 - ||  || 30 gennaio 1997 || Kobayashi, T.
|-
| 173167 - ||  || 3 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 173168 - ||  || 4 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 173169 - ||  || 5 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 173170 - ||  || 10 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 173171 - ||  || 11 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 173172 - ||  || 10 marzo 1997 || Elst, E. W.
|-
| 173173 - ||  || 7 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 173174 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 173175 - ||  || 29 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 173176 - || 1997 KO || 29 maggio 1997 || Hergenrother, C. W.
|-
| 173177 - ||  || 23 settembre 1997 || Galád, A., Kolény, P.
|-
| 173178 - ||  || 3 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 173179 - ||  || 6 ottobre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 173180 - ||  || 25 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 173181 - || 1998 FM || 18 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 173182 - || 1998 FY || 18 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 173183 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 173184 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 173185 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 173186 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 173187 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 173188 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 173189 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 173190 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 173191 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 173192 - ||  || 15 luglio 1998 || Spacewatch
|-
| 173193 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 173194 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 173195 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 173196 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 173197 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 173198 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 173199 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 173200 - ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|}

173201-173300 

|-
| 173201 - ||  || 15 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 173202 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 173203 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 173204 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 173205 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 173206 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 173207 - ||  || 21 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 173208 - ||  || 24 settembre 1998 || Klet
|-
| 173209 - ||  || 18 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 173210 - ||  || 28 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 173211 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 173212 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 173213 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 173214 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 173215 - ||  || 25 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 173216 - ||  || 15 ottobre 1998 || Korlević, K.
|-
| 173217 - ||  || 12 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 173218 - ||  || 15 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 173219 - ||  || 14 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 173220 - ||  || 14 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 173221 - ||  || 11 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 173222 - ||  || 17 ottobre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 173223 - ||  || 23 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 173224 - ||  || 17 ottobre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 173225 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 173226 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 173227 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 173228 - ||  || 15 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 173229 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 173230 - || 1998 XM || 6 dicembre 1998 || Boattini, A., Tesi, L.
|-
| 173231 - || 1998 XX || 7 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 173232 - ||  || 12 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 173233 - ||  || 22 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 173234 - ||  || 7 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 173235 - ||  || 24 gennaio 1999 || Korlević, K.
|-
| 173236 - ||  || 16 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 173237 - ||  || 19 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 173238 - ||  || 21 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 173239 - ||  || 22 marzo 1999 || LONEOS
|-
| 173240 - ||  || 11 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 173241 - ||  || 18 aprile 1999 || CSS
|-
| 173242 - ||  || 8 maggio 1999 || CSS
|-
| 173243 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 173244 - || 1999 KD || 16 maggio 1999 || Spacewatch
|-
| 173245 - ||  || 8 giugno 1999 || LINEAR
|-
| 173246 - || 1999 MP || 20 giugno 1999 || Broughton, J.
|-
| 173247 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173248 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173249 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173250 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173251 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173252 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173253 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173254 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173255 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173256 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173257 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173258 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173259 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173260 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173261 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173262 - ||  || 15 settembre 1999 || Santangelo, M. M. M.
|-
| 173263 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173264 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173265 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173266 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173267 - ||  || 10 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173268 - ||  || 10 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173269 - ||  || 4 settembre 1999 || CSS
|-
| 173270 - ||  || 7 settembre 1999 || CSS
|-
| 173271 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173272 - ||  || 3 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 173273 - ||  || 29 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173274 - ||  || 29 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 173275 - ||  || 14 ottobre 1999 || Šarounová, L.
|-
| 173276 - ||  || 5 ottobre 1999 || CSS
|-
| 173277 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 173278 - ||  || 6 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 173279 - ||  || 8 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 173280 - ||  || 9 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 173281 - ||  || 15 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 173282 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 173283 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 173284 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 173285 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 173286 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 173287 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 173288 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 173289 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 173290 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 173291 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 173292 - ||  || 13 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 173293 - ||  || 2 ottobre 1999 || LONEOS
|-
| 173294 - ||  || 3 ottobre 1999 || CSS
|-
| 173295 - ||  || 5 ottobre 1999 || CSS
|-
| 173296 - ||  || 15 ottobre 1999 || LONEOS
|-
| 173297 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 173298 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 173299 - ||  || 3 ottobre 1999 || LONEOS
|-
| 173300 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|}

173301-173400 

|-
| 173301 - ||  || 12 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 173302 - ||  || 31 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 173303 - ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|-
| 173304 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 173305 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 173306 - ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|-
| 173307 - ||  || 31 ottobre 1999 || CSS
|-
| 173308 - ||  || 6 novembre 1999 || Juels, C. W.
|-
| 173309 - ||  || 13 novembre 1999 || Juels, C. W.
|-
| 173310 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 173311 - ||  || 10 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 173312 - ||  || 10 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 173313 - ||  || 11 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 173314 - ||  || 4 novembre 1999 || CSS
|-
| 173315 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 173316 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 173317 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 173318 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 173319 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 173320 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 173321 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 173322 - ||  || 9 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 173323 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 173324 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 173325 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 173326 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 173327 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 173328 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 173329 - ||  || 15 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 173330 - ||  || 15 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 173331 - ||  || 15 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 173332 - ||  || 11 novembre 1999 || CSS
|-
| 173333 - ||  || 5 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 173334 - ||  || 28 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 173335 - ||  || 28 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 173336 - ||  || 28 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 173337 - ||  || 6 dicembre 1999 || CSS
|-
| 173338 - ||  || 5 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 173339 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 173340 - ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 173341 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 173342 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 173343 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 173344 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 173345 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 173346 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 173347 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 173348 - ||  || 3 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 173349 - ||  || 3 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 173350 - ||  || 8 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 173351 - ||  || 8 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 173352 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 173353 - ||  || 9 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 173354 - ||  || 17 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 173355 - ||  || 16 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 173356 - ||  || 17 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 173357 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 173358 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 173359 - || 2000 AQ || 2 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 173360 - ||  || 2 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 173361 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 173362 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 173363 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 173364 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 173365 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 173366 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 173367 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 173368 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 173369 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 173370 - ||  || 8 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 173371 - ||  || 8 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 173372 - ||  || 15 gennaio 2000 || Comba, P. G.
|-
| 173373 - ||  || 7 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 173374 - ||  || 10 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 173375 - ||  || 3 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 173376 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 173377 - || 2000 BZ || 28 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 173378 - ||  || 26 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 173379 - ||  || 26 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 173380 - ||  || 26 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 173381 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 173382 - ||  || 30 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 173383 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 173384 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 173385 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 173386 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 173387 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 173388 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 173389 - ||  || 6 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 173390 - ||  || 6 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 173391 - ||  || 6 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 173392 - ||  || 1 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 173393 - ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 173394 - ||  || 4 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 173395 Dweinberg ||  || 12 febbraio 2000 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 173396 - ||  || 26 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 173397 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 173398 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 173399 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 173400 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|}

173401-173500 

|-
| 173401 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 173402 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 173403 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 173404 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 173405 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 173406 - ||  || 4 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 173407 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 173408 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 173409 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 173410 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 173411 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 173412 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 173413 - ||  || 9 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 173414 - ||  || 12 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 173415 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 173416 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 173417 - ||  || 11 marzo 2000 || CSS
|-
| 173418 - ||  || 1 marzo 2000 || CSS
|-
| 173419 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 173420 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 173421 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 173422 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 173423 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 173424 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 173425 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 173426 - ||  || 7 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 173427 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 173428 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 173429 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 173430 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 173431 - ||  || 9 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 173432 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 173433 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 173434 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 173435 - ||  || 29 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 173436 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 173437 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 173438 - ||  || 7 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 173439 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 173440 - ||  || 24 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 173441 - ||  || 30 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 173442 - ||  || 27 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 173443 - ||  || 26 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 173444 - ||  || 5 giugno 2000 || Hug, G.
|-
| 173445 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 173446 - ||  || 30 luglio 2000 || Comba, P. G.
|-
| 173447 - ||  || 2 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 173448 - ||  || 2 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 173449 - ||  || 25 agosto 2000 || Ball, L.
|-
| 173450 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 173451 - ||  || 25 agosto 2000 || Korlević, K., Jurić, M.
|-
| 173452 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 173453 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 173454 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 173455 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 173456 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 173457 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 173458 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 173459 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 173460 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 173461 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 173462 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 173463 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 173464 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 173465 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 173466 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 173467 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 173468 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 173469 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173470 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173471 - ||  || 7 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 173472 - ||  || 2 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 173473 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173474 - ||  || 6 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173475 - ||  || 18 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173476 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173477 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173478 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173479 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173480 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173481 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173482 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173483 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173484 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173485 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173486 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173487 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173488 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173489 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173490 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173491 - ||  || 21 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 173492 - ||  || 21 settembre 2000 || NEAT
|-
| 173493 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173494 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173495 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173496 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173497 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173498 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173499 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173500 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|}

173501-173600 

|-
| 173501 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 173502 - ||  || 28 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 173503 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 173504 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 173505 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 173506 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 173507 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 173508 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 173509 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 173510 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 173511 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 173512 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 173513 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 173514 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 173515 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 173516 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 173517 - ||  || 29 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 173518 - ||  || 30 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 173519 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173520 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173521 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173522 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173523 - ||  || 2 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173524 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173525 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173526 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173527 - ||  || 1 novembre 2000 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 173528 - ||  || 17 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 173529 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173530 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173531 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173532 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173533 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173534 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173535 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173536 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173537 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173538 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173539 - ||  || 19 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 173540 - ||  || 18 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173541 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173542 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173543 - ||  || 25 novembre 2000 || NEAT
|-
| 173544 - ||  || 25 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173545 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 173546 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 173547 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 173548 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 173549 - ||  || 15 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 173550 - ||  || 6 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 173551 - ||  || 27 dicembre 2000 || Roe, J. M.
|-
| 173552 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 173553 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 173554 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 173555 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 173556 - ||  || 29 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 173557 - ||  || 29 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 173558 - ||  || 29 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 173559 - ||  || 29 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 173560 - ||  || 29 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 173561 - ||  || 31 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 173562 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 173563 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 173564 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 173565 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 173566 - ||  || 3 gennaio 2001 || LONEOS
|-
| 173567 - ||  || 16 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 173568 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 173569 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 173570 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 173571 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 173572 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 173573 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 173574 - ||  || 19 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 173575 - ||  || 27 gennaio 2001 || Pravec, P., Kušnirák, P.
|-
| 173576 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 173577 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 173578 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 173579 - ||  || 29 gennaio 2001 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 173580 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 173581 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 173582 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 173583 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 173584 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 173585 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 173586 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 173587 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 173588 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 173589 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 173590 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 173591 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 173592 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 173593 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 173594 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 173595 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 173596 - ||  || 19 febbraio 2001 || Comba, P. G.
|-
| 173597 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 173598 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 173599 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 173600 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|}

173601-173700 

|-
| 173601 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 173602 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 173603 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 173604 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 173605 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 173606 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 173607 - ||  || 2 marzo 2001 || NEAT
|-
| 173608 - ||  || 13 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173609 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 173610 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173611 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173612 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 173613 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 173614 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173615 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173616 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173617 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173618 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173619 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173620 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173621 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173622 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173623 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173624 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173625 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 173626 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173627 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173628 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173629 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173630 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173631 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 173632 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 173633 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173634 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 173635 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173636 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 173637 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 173638 - ||  || 24 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 173639 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 173640 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 173641 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 173642 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 173643 - ||  || 22 marzo 2001 || Cima Ekar
|-
| 173644 - ||  || 29 marzo 2001 || NEAT
|-
| 173645 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 173646 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 173647 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 173648 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 173649 Jeffreymoore ||  || 26 marzo 2001 || Buie, M. W.
|-
| 173650 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 173651 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|-
| 173652 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 173653 - ||  || 14 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 173654 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 173655 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 173656 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 173657 - ||  || 21 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 173658 - ||  || 27 aprile 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 173659 - ||  || 27 aprile 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 173660 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 173661 - ||  || 24 aprile 2001 || NEAT
|-
| 173662 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 173663 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 173664 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 173665 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 173666 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 173667 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 173668 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 173669 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 173670 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 173671 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 173672 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 173673 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 173674 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 173675 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 173676 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 173677 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 173678 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 173679 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 173680 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 173681 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 173682 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 173683 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 173684 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 173685 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 173686 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 173687 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 173688 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 173689 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 173690 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 173691 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 173692 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 173693 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 173694 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 173695 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 173696 - || 2001 QN || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173697 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173698 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173699 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173700 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|}

173701-173800 

|-
| 173701 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173702 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173703 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173704 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173705 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173706 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173707 - ||  || 23 agosto 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 173708 - ||  || 23 agosto 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 173709 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173710 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173711 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173712 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173713 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173714 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173715 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 173716 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 173717 - ||  || 26 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173718 - ||  || 27 agosto 2001 || Kušnirák, P.
|-
| 173719 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 173720 - ||  || 23 agosto 2001 || NEAT
|-
| 173721 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 173722 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173723 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173724 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 173725 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 173726 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 173727 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 173728 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 173729 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 173730 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 173731 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 173732 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173733 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173734 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173735 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173736 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173737 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173738 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173739 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173740 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173741 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 173742 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 173743 - ||  || 29 agosto 2001 || NEAT
|-
| 173744 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173745 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173746 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173747 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173748 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173749 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173750 - ||  || 7 settembre 2001 || NEAT
|-
| 173751 - ||  || 12 settembre 2001 || Tucker, R. A.
|-
| 173752 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173753 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 173754 - ||  || 12 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 173755 - ||  || 12 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 173756 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173757 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173758 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173759 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173760 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173761 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173762 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173763 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173764 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173765 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173766 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173767 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173768 - ||  || 15 settembre 2001 || NEAT
|-
| 173769 - ||  || 15 settembre 2001 || NEAT
|-
| 173770 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 173771 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 173772 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173773 - ||  || 15 settembre 2001 || NEAT
|-
| 173774 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173775 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173776 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173777 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173778 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173779 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173780 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173781 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173782 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173783 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173784 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173785 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173786 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173787 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173788 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173789 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173790 - ||  || 20 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 173791 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173792 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173793 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173794 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173795 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173796 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173797 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173798 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173799 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173800 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|}

173801-173900 

|-
| 173801 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173802 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173803 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173804 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173805 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173806 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173807 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173808 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173809 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173810 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173811 - ||  || 16 settembre 2001 || NEAT
|-
| 173812 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 173813 - ||  || 20 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 173814 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173815 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173816 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173817 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173818 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173819 - ||  || 26 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173820 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173821 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173822 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 173823 - ||  || 21 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 173824 - ||  || 23 settembre 2001 || NEAT
|-
| 173825 - ||  || 23 settembre 2001 || NEAT
|-
| 173826 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 173827 - ||  || 14 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 173828 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173829 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173830 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173831 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173832 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173833 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173834 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173835 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173836 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173837 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173838 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173839 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173840 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173841 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173842 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173843 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173844 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173845 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 173846 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 173847 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 173848 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 173849 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 173850 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 173851 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 173852 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 173853 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 173854 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 173855 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173856 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 173857 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173858 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173859 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173860 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173861 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173862 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 173863 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173864 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173865 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173866 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173867 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 173868 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 173869 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 173870 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173871 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 173872 Andrewwest ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 173873 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 173874 - ||  || 21 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 173875 - ||  || 24 ottobre 2001 || Ball, L.
|-
| 173876 - ||  || 24 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 173877 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173878 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173879 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173880 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173881 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173882 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173883 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173884 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173885 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173886 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173887 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173888 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173889 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173890 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 173891 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 173892 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173893 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173894 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173895 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173896 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173897 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173898 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173899 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173900 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|}

173901-174000 

|-
| 173901 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173902 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173903 - ||  || 26 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 173904 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173905 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 173906 - ||  || 25 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 173907 - ||  || 10 novembre 2001 || Dyvig, R.
|-
| 173908 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173909 - ||  || 10 novembre 2001 || Kušnirák, P., Pravec, P.
|-
| 173910 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173911 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173912 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173913 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173914 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173915 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173916 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173917 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173918 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173919 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173920 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173921 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173922 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173923 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173924 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173925 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173926 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173927 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173928 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173929 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173930 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173931 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173932 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173933 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173934 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173935 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173936 Yuribo ||  || 17 novembre 2001 || Nakamura, A.
|-
| 173937 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173938 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173939 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173940 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173941 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173942 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173943 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173944 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173945 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173946 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173947 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173948 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 173949 - ||  || 20 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 173950 - ||  || 20 novembre 2001 || NEAT
|-
| 173951 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 173952 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173953 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173954 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173955 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173956 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173957 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173958 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173959 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173960 - ||  || 7 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 173961 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173962 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173963 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173964 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173965 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173966 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173967 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173968 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173969 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173970 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173971 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173972 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173973 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173974 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173975 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173976 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173977 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173978 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173979 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173980 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173981 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173982 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173983 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173984 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173985 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173986 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173987 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173988 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173989 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173990 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173991 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173992 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173993 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173994 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173995 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173996 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173997 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173998 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 173999 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 174000 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0173001